CD Projekt — польские компании:

 CD Projekt — издатель, локализатор и разработчик компьютерных игр
 CD Projekt RED — дочерняя компания предыдущей